Флаг муниципального образования «Багратио́новский муниципальный район» Калининградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 18 июня 2003 года как флаг муниципального образования «Багратионовский район» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1296.

5 ноября 2004 года муниципальное образование «Багратионовский район» было наделено статусом городского округа («Багратионовский городской округ»). Законом Калининградской области от 14 декабря 2007 года № 192, данный закон был признан утратившим силу. Де-факто документ был признан не соответствующим Уставу (Основному Закону) Калининградской области Постановлением Уставного Суда Калининградской области от 25 мая 2007 года № 1-П.

Несмотря на это, только 30 июня 2008 года был принят закон Калининградской области № 253, которым муниципальное образование «Багратионовский городской округ» было наделено статусом муниципального района (Багратионовский муниципальный район).

Описание 
«Флаг муниципального образования „Багратионовский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с соответствием ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные полосы: верхнюю чёрную и нижнюю белую, воспроизводящие фигуры из гербовой композиции: в чёрном поле — возникающий лев с красными вооружениями; в белом поле — три чёрных креста, лапчатые на концах».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Багратионовский район» Калининградской области составлен на основании герба муниципального образования «Багратионовский район», по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История современного административного центра муниципального образования — города Багратионовска, самой западной точки России, находящегося на границе с Польшей, восходит к началу XIV века, когда одна из земель пруссов, Натангия, была завоёвана рыцарями Тевтонского ордена и здесь был заложен замок Пруше-Илав. Образовавшееся вокруг замка поселение Прёйсиш-Эйлау в 1585 году обрело самоуправление и городской герб.

За основу флага муниципального образования взят исторический герб города Прёйсиш-Эйлау. Вероятно, это часть фамильного герба известного рыцаря Генриха Ройс фон Плауэна, которому в 1492 году за заслуги перед орденом был пожалован замок Прёйсиш-Эйлау.

В 1946 году город Прёйсиш-Эйлау был переименован в честь русского полководца, героя Отечественной войны 1812 года князя П. И. Багратиона. Генерал Багратион был участником известного сражения между союзной русско-прусской армией и армией французского императора Наполеона, произошедшего у стен города 7—8 февраля 1807 года.

Чёрный и белый (серебро) цвета полей флага в геральдике символизируют соответственно благоразумие, мудрость, вечность бытия и благородство, чистоту, веру, мир.

Золотой лев — символ мужества и отваги.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, силы и великодушия.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, красоты, справедливой борьбы и жизни.

Три креста напоминают об истории основания города.

Примечания 

Флаги с изображением львов